Pedro Carrillo de Mendoza puede hacer referencia a:

 Pedro Carrillo de Mendoza (f. 1510), II conde de Priego, señor de Escavas y Cañaveras.
 Pedro Carrillo de Mendoza y Ayala, religioso.
 Pedro Carrillo de Mendoza (f. 1619), IX conde de Priego, señor de Escavas y Cañaveras.
 Pedro Carrillo de Mendoza (f. 1666), XIII conde de Priego, barón de Gaibiel y Santa Croce, señor de Escavas, Cañaveras y Castilnovo.